Николай Яковлевич Медведев:
 Медведев, Николай Яковлевич (1922—1985) — Герой Советского Союза.
 Медведев, Николай Яковлевич (род. 1951) — российский политик, член Совета федерации.